Sander Arends e David Pel erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Fabian Fallert e Hendrik Jebens hanno sconfitto Jonathan Eysseric e Denys Molchanov con il punteggio di 7–6(7–2), 6–3.

Teste di serie 

  Albano Olivetti /  Hunter Reese (semifinale) 
  Philipp Oswald /  Szymon Walków (quarti di finale)

  Sriram Balaji /  Jeevan Nedunchezhiyan (primo turno) 
  Jonathan Eysseric /  Denys Molchanov (finale)

Wildcard 

  Florian Broska /  Felix Einig (primo turno)

  Constantin Frantzen /  Tim Sandkaulen (quarti di finale)

Ranking protetto 

  Thiemo de Bakker /  Bart Stevens (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Koblenz Open 2023